Dichotomie peut faire référence à :

Algorithmique et mathématiques 
 la recherche dichotomique, un cas particulier important de la méthode diviser pour régner ;
 la méthode de dichotomie ou de bissection, pour la recherche de zéro d'une fonction en mathématiques ;
 le paradoxe de la dichotomie, l'un des paradoxes de Zenon ;
 le raisonnement dichotomique, en statistiques ;

Biologie 
 une , un type de ramification en anatomie végétale et animale ;
 une clé dichotomique, en biologie ;

Médecine 
 la dichotomie est le partage clandestin d'honoraires entre professionnels de santé ;

Économie, philosophie, rhétorique 
 la dichotomie classique, en économie ;
 la dichotomie corps-esprit, en philosophie ;
 la fausse dichotomie est un raisonnement fallacieux en rhétorique.

Notes et références